Romanow steht für:

 Romanow (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Romanow, Name der Zarendynastie
 Haus Romanow-Holstein-Gottorp, die nachfolgende Dynastie
 Ippolit W. Romanow, ehemaliger russischer Automobilhersteller

Romanow ist der Name folgender Orte in Russland:
 Romanow (Rostow), Ortschaft im Rajon Belaja Kalitwa in der Oblast Rostow
 Romaniw, russisch Romanow, ukrainische Stadt in der Oblast Schytomyr
 Murmansk, Stadt in Nordwestrussland, trug bis 1917 den Namen Romanow
 Tutajew, Stadt in Zentralrussland, trug bis 1918 den Namen Romanow-Borissoglebsk

Siehe auch:
 Erdbeeren Romanow
 Romanovas
 Romanowo